Гаври́ловка () – село, расположенное на территории Бобровицкого района Черниговской области (Украина).

Население составляет 127 жителей (2006 год). Плотность населения — 127,51 чел/кв.км.

 На Трехверстовці Киівскої області позначене як Тужилово. Воєнно-топографічная карта 1866-1893рр. Впервые упоминаєтся в 1924 році.

Село Гавриловка находится примерно в 29 км к юго-востоку от центра города Бобровица. Средняя высота населённого пункта — 133 м над уровнем моря. Село находится в зоне умеренно континентального климата.

Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

Ссылки 
 Гавриловка на сайте Верховной Рады Украины

Населённые пункты Бобровицкого района